Abadiânia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Abadiânia (ort), Goiás, 
 Abadiânia (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar